Эсме Говард (;  — ) — британский .

Младший сын  (1802—1875) и Шарлотты Лонг (; 1823—1896). Происходил из знатного английского рода Говардов: отец Генри — лорд  (1766—1824) — был младшим братом 12-го герцога Норфолка.

Образование получил в школе Хэрроу. На дипломатической службе с 1885 года.

В 1911—1913 годах — посланник Великобритании в Швейцарии, в 1913—1919 годах — в Швеции. В 1919—1924 годах — посол Великобритании в Испании. В 1924—1930 годах — посол Великобритании в США.

После этого оставил дипломатическую службу и был пожалован наследственным титулом барона Говарда Пенритского.

Семья 
Был женат на Изабелле Джустиниани-Бандини, дочери Сиджизмондо, 8-го графа Ньюбурга. В браке родилось 5 сыновей:
 Эсме Говард (1903—1926);
 Фрэнсис Говард, 2-й барон Говард Пенритский (1905—1999);
  (1907—1987), офицер британской разведки;
 Эдмунд Говард (1909—2005);
 Генри Энтони Камилло Ховард (1913—1977), британский колониальный администратор.

Награды 
 1904: член Королевского Викторианского ордена (M.V.O.).
 1906: компаньон ордена Святых Михаила и Георгия (C.M.G.).
 1906: командор Королевского Викторианского ордена (C.V.O.).
 1916: командор ордена Святых Михаила и Георгия (K.C.M.G.).
 1919: член Тайного совета Великобритании (P.C.).
 1919: рыцарь-командор ордена Бани (K.C.B.).
 1923: рыцарь Большого креста ордена Святых Михаила и Георгия (G.C.M.G.).
 1928: рыцарь Большого креста ордена Бани (G.C.B.).
 1930: барон Ховард Пенритский

Примечания 

Эсме
Послы Великобритании в Швейцарии
Послы Великобритании в Швеции
Послы Великобритании в Испании
Послы Великобритании в США
Члены Тайного совета Великобритании
Бароны Говард Пенритские